Kirin bezeichnet

 ein Fabelwesen in der ostasiatischen Kultur, auf Chinesisch Qilin, auf Japanisch Kirin, auf Koreanisch Girin, auf Vietnamesisch Kỳlân
 eine japanische Brauerei, siehe Kirin Beer (Brewery)
 ein japanisches Fußball-Einladungsturnier der Kirin Brewery, siehe Kirin Cup
 ein japanisches Golfturnier, das von 1974 bis 2000 stattfand, siehe Kirin Open
 ein japanischer Pharmakonzern, siehe Kyowa Hakko Kirin
 eine Prozessor-Familie des Chip-Hersteller HiSilicon, siehe Kirin (Prozessor) bzw. ARM Cortex-A
 eine veraltete Umschrift für Jilin, eine Provinz in der Volksrepublik China
 eine veraltete Umschrift für Jilin (Stadt), eine Stadt in der gleichnamigen Provinz